Wilhelminasluis (Andel), schutsluis in de Afgedamde Maas bij Andel.
Wilhelminasluis (Vianen), voormalige schutsluis in het Zederikkanaal
 Wilhelminasluis (Zaandam), schutsluis tussen de Voorzaan en de Achterzaan.